Kalixtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Kalixtjärnen, sjö i Vindelns kommun,  (4,84 ha)
Stor-Kalixtjärnen, sjö i Vindelns kommun,  (10,9 ha)
Kalixtjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (2,6 ha)
Kalixtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn